Le sigle PS1 peut signifier :
 P.S. 1 Contemporary Art Center
 PlayStation (PlayStation 1), console de jeux vidéo 32-bit cinquième génération commercialisé par Sony Computer Entertainment en 
 PSone, version miniature de la première PlayStation sortie en 2000
 Petite section première année, une des classes de l'école maternelle en France
 Phantasy Star I, premier jeu de la série Phantasy Star
 Pokémon Stadium I
 en informatique $PS1, une variable permettant de personnaliser l'invite de commande de nombreux shells (dont les shells Unix)
 .ps1, est l'extension des fichiers de script Microsoft PowerShell.
 Point sensible de  catégorie